Сергей Николаевич Дмитриев (род. 17 января 1954 года в Калинине) — учёный-, директор Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флёрова ОИЯИ, лауреат премии имени В. Г. Хлопина (2013), вице-директор ОИЯИ (2020).

Биография 
Родился 17 января 1954 года в Калинине.

В 1977 году — окончил Московский химико-технологический институт, инженерный физико-химический факультет.

С 1977 по 1980 годы — аспирант, младший научный сотрудник МХТИ.

В 1980 году — защитил кандидатскую диссертацию (химические науки), тема: «Гидратация, распределение и разделение Zr и Hf при экстракции из сульфатных и нитратных сред».

В 1996 году — защитил докторскую диссертацию (физико-математические науки), тема: «Получение ультрачистых изотопов 237Pu и 236Pu для изучения метаболизма плутония и радиоэкологических исследований».

В 2000 году — присвоено учёное звание профессора.

С 1980 по 2020 год работал в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, пройдя путь от младшего научного сотрудника до директора Лаборатории (с 2007).

В настоящее время вице-директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) 

Научные интересы — фундаментальные ядерно-химические исследования, сверхтяжелые элементы, ядерные реакции, взаимодействия тяжелых ионов с веществом, прикладные ядерно- физические исследования.

Автор более 200 научных трудов.

Общественная деятельность 
С 1995 года — член Королевского химического общества (FRSC) (Великобритания).

С 2000 года — заместитель председателя Научного совета РАН по прикладной ядерной физике.

С 2004 года — член редколлегии журнала «Радиохимия».

С 1997 по 2005 годы —  профессор  РХТУ имени Д. И. Менделеева.

Награды 
 Премия имени Г. Н. Флерова (за 2007 год, в составе группы) — за цикл работ «Радиохимические исследования в физике тяжелых ионов»
 Премия имени В. Г. Хлопина (2013) — за цикл работ «Идентификация и изучение химических и ядерно-физических свойств новых сверхтяжелых элементов Периодической таблицы элементов Д. И. Менделеева»
 Премии ОИЯИ
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2012)
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2018)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Российского химико-технологического университета
Преподаватели Российского химико-технологического университета
Сотрудники МАГАТЭ
Аспиранты Российского химико-технологического университета
Лауреаты премии имени В. Г. Хлопина